LM
 Laboratório Militar, ou a designação usada pelo mesmo (por exemplo comprimidos LM)
 L&M, uma marca de tabaco
Lm
 Lúmen, a unidade SI de intensidade luminosa

Desambiguações de siglas